Władysław Michejda (1876–1937) – adwokat, burmistrz Cieszyna
 Władysław Michejda (1892–1952) – inżynier górnik, wykładowca na AGH
 Władysław Michejda (1896–1943) – adwokat, działacz ruchu oporu

en:Władysław Michejda